Il singolare dello Shanghai Rolex Masters 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.

Il detentore del titolo da due anni era Novak Đoković ma è stato sconfitto in semifinale da Roger Federer. Lo stesso Federer ha poi vinto il torneo superando in finale Gilles Simon per 7-66, 7-62.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Novak Đoković (semifinale)
  Rafael Nadal (secondo turno)
  Roger Federer (campione)
  Stanislas Wawrinka (secondo turno)
  David Ferrer (quarti di finale)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Kei Nishikori (secondo turno)
  Milos Raonic (secondo turno)

  Marin Čilić (primo turno)
  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Andy Murray (terzo turno)
  Ernests Gulbis (primo turno)
  John Isner (terzo turno)
  Roberto Bautista Agut (terzo turno)
  Fabio Fognini (primo turno)
  Kevin Anderson (secondo turno)

Qualificati 

  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
  Thanasi Kokkinakis (primo turno)
  Andrej Golubev (primo turno)
  Bernard Tomić (primo turno)

  James Ward (primo turno)
  Malek Jaziri (terzo turno)
  Samuel Groth (primo turno)

Wildcard

  Juan Mónaco (terzo turno)
  Wang Chuhan (secondo turno)

  Wu Di (primo turno)
  Zhang Ze (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Masters 2014
ATP World Tour 2014